Linno della Repubblica Socialista Sovietica Tagika (in tagiko Гимни Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон) fu l'inno nazionale della Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan. L'inno fu usato dal 1946 al 1994, anno dell'indipendenza tagika. La musica fu composta da Suleiman Yudakov e il testo fu scritto da Abulkasim Lakhuti. Nel 1977 alcune parti del testo vennero cambiate per cancellare ogni riferimento a Stalin.

La melodia è la stessa usata dall'attuale inno tagiko, con alcune differenze nel testo.

Testo

Inno in tagiko

Inno in russo
Руси рука 
На все века 
В семью могучую слила советский весь народ. 
Над нами новая судьба в лучах зари встает. 
Мы древней доблестью вновь сердца зажгли, 
Повсюду слава гремит родной земли. 
В государстве таджикском таджик воле гимн поет. 

Под игом тьмы 
Томились мы. 
Но грянул громом благодатным Ленина призыв, 
Багряной молнией сверкнуло знамя, тьму пронзив. 
Счастивый день, вольный труд, стальную мощь 
Несет нам Сталин родной, любимый вождь. 
Как отец, нас растил он, в трудах, в битвах закалив. 

Велим сынам, 
Подобно нам, 
Рукою грозною разить бесчестный вражий строй 
И верность вечную хранить семье своей большой. 
Единство стало щитом нам боевым. 
Во всех сраженьях врагов мы победим. 
Век живи, милый край, век живи, наш Союз родной!

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Repubblica Socialista Sovietica Tagika
Tagikistan